Фёдор Харламов
 Харламов, Фёдор Васильевич (1730—1800) — генерал-майор, участник Швейцарского похода Суворова.
 Харламов, Фёдор Семёнович (1835—1889) — русский архитектор, академик архитектуры.